Pfannl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pfannl (1867–1961), österreichischer Uhrmacher und Fabrikant
 Heinrich Pfannl (1870–1929), österreichischer Alpinist und Jurist